Ruta 40 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 40
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 40 (Bolivien)